Artillerie-Regiment 23 oder Artillerieregiment Nr. 23 steht für: 
* 2. Rheinisches Feldartillerie-Regiment Nr. 23 der neupreußischen Armee
 Artillerie-Regiment 23 (Wehrmacht) der Wehrmacht, aufgestellt 1935 in Potsdam
 k.u.k. Feldkanonenregiment Nr. 23 der k.u.k. Armee, aufgestellt 1908 in Prag